Sidney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sidney Township (Illinois)
 Sidney Township (Iowa)
 Sidney Township (Michigan)
 Sidney Township (North Dakota)
 Sidney Township (South Dakota)